Carmona steht für:

 Gattungsname von Fukientee (Carmona microphylla)
 Carmona (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Orte:
 Carmona (Andalusien), Stadt in der Provinz Sevilla in Andalusien, Spanien
 Carmona (Cavite), Stadtgemeinde in der Provinz Cavite, Philippinen
 Carmona (Costa Rica), Ort in der Provinz Guanacaste, Costa Rica
 Carmona (Pennsylvania), Ort im Mercer County
 Carmona (Texas), Ort im Polk County

Carmona ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Carmona (* 1972), venezolanische Taekwondoin
 Anthony Carmona (* 1953), Jurist und Präsident der Republik Trinidad und Tobago
 António Óscar de Fragoso Carmona (1869–1951), portugiesischer Politiker, Präsident 1926 bis 1951

 Chango Carmona (* 1944), mexikanischer Boxer
 Cinthya Carmona (* 1990), US-amerikanisch-kolumbianische Schauspielerin und Tänzerin
 Eduardo Carmona Ortega (* 1959), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Córdoba
 Fernando Ocaranza Carmona (1876–1965), mexikanischer Chirurg und Hochschullehrer
 Génesis Carmona (1991–2014), venezolanisches Model und Mordopfer
 Ignacio Noguer Carmona (1931–2019), spanischer Geistlicher, Bischof von Huelva
 Isidoro Carmona (1951–1988), spanischer Flamencogitarrist aus der Flamencodynastie Carmona
 Jacques Carmona (1934–2020), französischer Mathematiker
 Moisés Carmona (1912–1991), mexikanischer Geistlicher, Bischof in Acapulco
 Olga Carmona (* 2000), spanische Fußballspielerin
 Pedro Carmona (* 1941), venezolanischer Industrieller und Politiker, Präsident 2002
 Pedro Carmona-Alvarez (* 1972), norwegischer Schriftsteller und Musiker
 Salvador Carmona (* 1975), mexikanischer Fußballspieler
 Samuel Carmona (* 1996), spanischer Boxer
 Walter Carmona (* 1957), brasilianischer Judoka